Melissa Sneekes (1983), Nederlands fotomodel
Richard Sneekes (1968), Nederlands voormalig voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam